Jean Gruault (1924-2015), scénariste, dramaturge et producteur français ;
 Isabelle Gruault (?-), actrice française, fille du précédent.
Patronyme français